КМП — аббревиатура:
 КМП-алгоритм — алгоритм Кнута — Морриса — Пратта
 КМП — кардиомиопатия
 КМП — компонент, монтируемый на поверхность (, , см. Поверхностный монтаж)
 КМП — контакт металл — полупроводник
 КМП — коэффициент механических потерь
 КМП — кисломолочный продукт
 КМП — комбинат молочных продуктов
 КМП — клуб молодых предпринимателей
 КМП — коллективное малое предприятие
 КМП — качество медицинской помощи
 КМП — комитет по молодёжной политике
 КМП — команда менеджмента проекта
 КМП или КП — коммунальное предприятие
 КМП — «Краснобаковские молочные продукты»
 КМП — комбинированное магнитное поле
 КМП — комитет морских перевозок
 КМП — Камчатское морское пароходство
 КМП — Каспийское морское пароходство
 КМП — Конвенция ООН по морскому праву
 КМП — Кавказская межрегиональная прокуратура
 КМП — кран механический поворотный
 КМП — Королевская морская пехота Великобритании
 КМП — Корпус морской пехоты США
 КМП — Корпус морской пехоты КША
 КМП — командование морских перевозок
 КМП — Консервативно-монархическая партия
 КМП — комплект малогабаритных приборов
 КМП — контактор магнитного пускателя
 КМП — Коммунистическая молодёжь Перу

См. также 
 KMP